Compass est le mot anglais pour boussole et également compas. Le nom Compass peut faire référence à :

 Compass Group, une multinationale britannique spécialiste de la restauration sous-contrat.
 Compass Group France, filiale française de Compass Group, société de restauration collective.
 Opération Compass, une opération Allié en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale
 Compass Airlines, une compagnie aérienne régionale américaine
 Compass Airlines, une ancienne compagnie aérienne australienne
 Compass Box, un assembleur de whisky écossais
 Compass Navigation System, aussi connu sous le nom de Beidou-2, un programme chinois de développement d'un système de positionnement par satellites
  Expérience Compass (COmmon Muon and Proton Apparatus for Structure and Spectroscopy), une expérience du Super Proton Synchrotron du CERN
 Compass Point Studios, un studio de musique aux Bahamas
 Jeep Compass, un 4x4
 Compass Project, l'ancien nom de Elasticsearch, un moteur de recherche en Java
Compass Camera Limited une société fondée par Noel Pemberton Billing pour commercialiser l'appareil photo Compass fabriqué par LeCoultre au Sentier

Voir aussi 
 
 Kompass, annuaire d'entreprises